Aldo Neppi Modona – archeologo italiano
Guido Neppi Modona – accademico, giurista e magistrato italiano